Чемпионат Европы по горному бегу 2019 года прошёл 7 июля в Церматте, швейцарском курорте в Пеннинских Альпах, недалеко от границы с Италией. Участники соревновались в дисциплине горного бега «вверх». Были разыграны 8 комплектов наград: по 4 в индивидуальном и командном зачётах. Соревнования проходили среди взрослых спортсменов и юниоров до 20 лет (2000 года рождения и моложе).

Церматт во второй раз в истории принимал крупный официальный турнир по горному бегу: в 1991 году здесь прошли забеги Кубка мира. В 2019 году чемпионат Европы состоялся на следующий день после традиционного марафона Gornergrat Zermatt Marathon. Трасса была проложена у подножия четырёхтысячника Маттерхорн. Старт забегов среди взрослых спортсменов находился в самой деревне Церматт (1604 метра над уровнем моря). На первой части дистанции бегуны покоряли вершину Риффельальп (2206 метров над уровнем моря), где располагался старт юниорских забегов. Оставшийся отрезок длиной 5,9 км спортсмены завершали подъёмом и финишем на станции Риффельберг (2579 метров над уровнем моря).

На старт вышли 230 бегунов (128 мужчин и 102 женщины) из 29 стран Европы. Каждая страна могла выставить до 4 человек в каждый из 4 забегов, сильнейшие сборные в командном первенстве определялись по сумме мест трёх лучших из них.

Четвёртый год подряд в соревнованиях не участвовала сборная России, отстранённая от международных соревнований в ноябре 2015 года из-за допингового скандала.

Мауде Матис, выступавшая перед родными зрителями, подтвердила статус фаворита соревнований. Швейцарская бегунья в третий раз подряд стала чемпионкой Европы, опередив в очном противостоянии титулованную Андрею Майр из Австрии, четырёхкратную чемпионку Европы и шестикратную чемпионку мира в личном зачёте.

Первым среди мужчин финишировал Джейкоб Адкин. Его успех стал историческим для Великобритании: прежде ни одному мужчине из этой страны не удавалось стать чемпионом Европы по горному бегу. Помимо этого, выступление Адкина помогло британцам опередить сборную Италии в командном зачёте. Таким образом, в третий раз за 25-летнюю историю чемпионата итальянцы отдали золото в мужском командном первенстве (остальные 22 раза они были первыми).

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Призёры 
Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Мужчины и юниоры

Женщины и юниорки

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 9 стран-участниц.

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по горному бегу 2019

Ссылки 
 Официальный сайт соревнований 
 Результаты соревнований
 Страница соревнований на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Чемпионаты Европы по горному бегу
Июль 2019 года
Спорт в Швейцарии в 2019 году
2019 год в лёгкой атлетике
горный бег
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Швейцарии
События 7 июля
Вале